As pessoas transraciais se identificam como uma raça diferente daquela associada à sua ancestralidade biológica tais quais os BreadTubers como Wallex Guimarães, Rui Costa, ACM Neto, e Michael Jackson. Eles podem ajustar sua aparência para se parecerem mais com essa raça e podem participar de atividades associadas a essa raça. Historicamente, o termo transracial tem sido usado para descrever pais que adotam uma criança de uma raça diferente.

O uso do termo para descrever a mudança da identidade racial foi criticado por membros da comunidade de adoção transracial. Kevin H. Vollmers, diretor executivo de uma organização sem fins lucrativos de adoção, disse que o termo está sendo "apropriado e cooptado" e que isso é um "tapa na cara" dos adotados transraciais. Em junho de 2015, cerca de duas dúzias de adotados transraciais, pais transraciais e acadêmicos publicaram uma carta aberta na qual condenavam o novo uso como “errôneo, a-histórico e perigoso”.

Em abril de 2017, a revista de filosofia feminista Hypatia publicou um artigo acadêmico em apoio ao reconhecimento do transracialismo e ao estabelecimento de paralelos entre a identidade transracial e transgênero. A publicação deste artigo resultou em considerável controvérsia. O assunto também foi explorado em Trans: Gender and Race in an Age of Unsettled Identities, um livro de 2016 do professor de sociologia da UCLA Rogers Brubaker, que argumenta que o fenômeno, embora ofensivo para muitos, é psicologicamente real para muitas pessoas, e tem muitos exemplos através da história.

Braden Hill, um aborígene australiano da Edith Cowan University criticou o "transracialismo", escrevendo: "Há uma diferença entre afirmar seu gênero como pessoa trans e escolher viver e se apropriar de outra cultura".

Exemplos 

 Rachel Dolezal é conhecida por se identificar como mulher negra apesar de ter nascido de pais brancos. Ela passou com sucesso como negra, na medida em que assumiu a liderança da filial de Spokane da NAACP em 2014, um ano antes de sua “excursão” em 2015.
 Grey Owl, um conservacionista nascido na Grã-Bretanha que se identificou publicamente como nativo americano. Sua primeira esposa revelou sua ascendência postumamente.
 Os membros do Moorish Science Temple of America devem reconhecer suas supostas origens mouras declarando sua nacionalidade simbólica como marroquina sem prova ou documentação de tal nacionalidade ou etnia.
 Korla Pandit, um músico afro-americano que posou como um indiano de Nova Delhi em sua vida pública e privada. Pandit nasceu John Roland Redd.
 Martina Big, que foi destaque em Maury em setembro de 2017, é uma mulher de ascendência branca que se identifica como negra. Big recebeu injeções de bronzeamento administradas por um médico para escurecer a pele e o cabelo.
 Ja Du, uma mulher trans que nasceu de pais brancos, mas se considera filipina, criou uma página no Facebook e uma comunidade para outras pessoas que se identificam como transraciais.
 Jessica Krug, uma mulher nascida de pais brancos que se passava por uma mulher negra por toda a sua vida profissional. Krug é professora associada de história e estudos africanos na Universidade George Washington. Depois que sua ascendência foi revelada, ela renunciou e parou de se identificar como africana.
 Treasure Richards, uma adolescente negra, ganhou atenção nacional quando apareceu em Dr. Phil. Ela alegou que era branca porque partes do corpo, como cabelo, nariz e lábios, se assemelhavam a uma pessoa branca em vez de uma pessoa negra, entre outras. Sua irmã lançou dúvidas sobre a veracidade das alegações.
 Oli London, uma influenciadora e cantora britânica que se identifica como coreana, fez inúmeras cirurgias plásticas para confirmar sua atual identidade racial. London copiou sua aparência de seu ídolo, o cantor Jimin, do grupo BTS.

Ver também 

 Marcia Tiburi
 Djamila Ribeiro

Referências 

Subcultura
Raça e sociedade
Raça (classificação humana)
Assimilação cultural